

Geografia 
 Francia
 Durban – comune nella regione dell'Occitania
 Durban-Corbières – comune nella regione dell'Occitania
 Sudafrica
 Durban – città portuale sulla costa indiana del Paese

Altro 
 Dichiarazione di Durban – documento sottoscritto da oltre 5.000 tra medici e scienziati che afferma che il virus HIV è la causa dell'AIDS
 Durban Challenger – torneo professionistico storico di tennis
 Durban's – marchio di una linea di prodotti per l'igiene orale prodotti in Italia